Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2017 или Женский Евробаскет-2017 — 36-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, проходит в Чехии с 16 по 27 июня 2017 года. На чемпионат автоматически квалифицировалась сборная Чехии как принимающая страна.

Арены

Квалификация

Участники

Жеребьевка 
Жеребьёвка турнира прошла 9 декабря 2016 года в Праге, Чехия.

Посев 
Все 16 участников были распределены на 4 корзины. Для каждой из сборных определялся средний коэффициент, который складывался из места на предыдущем Чемпионате Европы 2015 и итогового места в отборочном турнире Евробаскета 2017.

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Финальный раунд

Статистика 

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Награды

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Official website

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2017
Спорт в Чехии в 2017 году
2017 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Чехии
Чемпионаты Европы в Чехии
Июнь 2017 года